

Presentación previa 
La pareja italiana Marco Crugnola y Daniele Giorgini son los campeones defensores.

Cabezas de serie 
  Guillermo Durán /  Máximo González
  Nicolás Barrientos /  Juan Carlos Spir (Semifinales)
  Sergey Betov /  Alexander Bury (Primera ronda)
  James Cerretani /  Frank Moser

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Milán 2014